Vitebsk är det ryska namnet på en stad i Vitryssland. Namnet kan också syfta på:

 Vitebsk – en stad i nordöstra Vitryssland, se Vitsebsk
Vitebsk oblast – ett voblasts (provins) i Vitryssland
Guvernementet Vitebsk – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland och Sovjetunionen åren 1802–1924